Sar-i Siyākēw kan syfta på följande platser:

Irak 

 Qimmat Siyāh Kayū, bergstopp, Arbil,

Iran 

 Sīāh Kūh (berg i Hormozgan), 

Robotskapade Irakförgreningar
Robotskapade Iranförgreningar